Rodizio puede hacer referencia a:

Rodizio, tipo de restaurante en el que se van alternando los tipos de comida disponibles;
Rodizio, nombre dado en Brasil a la restricción que prohíbe la circulación de automóviles en determinados días según su matrícula.